Magnan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Magnan, Gers, kommun, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Magnan (vattendrag), departementet Alpes-Maritimes,